Zelet kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zelet (ort i Iran), Mazandaran, 
 Zīlet, ort, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar